Exponent (exponieren, Exponierung, aus lat.  ‚herausstellen, darlegen‘) bezeichnet etwas, das an herausragender Stelle vermerkt ist:

 eine besonders herausgehobene Person, Vertreter einer Strömung oder Partei.

In der Mathematik bezeichnet Exponent:

 allgemein eine hochgestellte Zahl oder kurz Hochzahl und im Besonderen:
 einen Potenzexponenten beim Potenzieren, siehe Potenz (Mathematik),
 einen Wurzelexponenten bei Wurzelberechnungen, siehe Wurzel (Mathematik),
 einen Gruppenexponenten.

Außerdem ist Exponent der Name:

 eines amerikanischen Beratungsunternehmens, siehe Exponent (Unternehmen).

Siehe auch:

 Exponat – ein ‚Ausstellungsstück‘, siehe Ausstellung